

Geografia

Niemcy 
 Helmsdorf – dzielnica Dingelstädt
 Helmsdorf – dzielnica Stolpen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chełmica
 Dobków

Zobacz też 
 Helmstorf